La Coppa di Israele 1986-1987 è la 27ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1986-1987

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1986
Pallacanestro nel 1987
Coppa di Israele di pallacanestro maschile